South Fork Township (comté d'Audrain, Missouri)
South Fork Township (comté de Christian, Illinois)
South Fork Township (comté de Delaware, Iowa)
South Fork Township (comté de Howell, Missouri)
South Fork Township (comté de Jackson, Iowa)
South Fork Township (comté de Monroe, Missouri)
South Fork Township (comté de Wayne, Iowa)